Caldwell är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det ingår vidare i geografiska namn.

Personer med efternamnet Caldwell
 Alexander Caldwell (1830–1917), amerikansk politiker, republikan, senator för Kansas
 Bobby Caldwell, amerikansk trumslagare
 Erskine Caldwell (1903–1987), amerikansk författare
 Gary Caldwell (född 1982), skotsk fotbollsspelare
 Gayle Caldwell (1941–2009), amerikansk sångare och låtskrivare
 Hilary Caldwell (född 1991), kanadensisk simmare
 James H. Caldwell (1793–1863), amerikansk skådespelare och teaterledare
 Joe Caldwell (född 1941), amerikansk basketspelare
 Kimberly Caldwell (född 1982), amerikansk sångerska, skådespelare och tv-värdinna
 Malcolm Caldwell (1931–1978), brittisk marxistisk akademiker och författare 
 Millard F. Caldwell (1897–1984), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Florida
 Robert Caldwell (1814–1891) brittisk filolog och kristen missionär
 Sophie Caldwell (född 1990), amerikansk längdskidåkare
 Tod Robinson Caldwell (1818–1874), amerikansk politiker, republikan, guvernör i North Carolina
 Tracy E. Caldwell (född 1969), amerikansk astronaut

Skotska efternamn